Fernando Belaúnde Terry fue un arquitecto de origen peruano que fue presidente en dos ocasiones en su país, y este nombre puede estar referido a:

 Carretera Fernando Belaúnde Terry, vía de penetración a la selva peruana.
 Primer Gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se inició el 28 de julio de 1963 y culminó con el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968.
 Segundo Gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se inició el 28 de julio de 1980 y culminó el 28 de julio de 1985.
 Laguna Belaúnde, depósito natural de agua dulce situado en la Cordillera Blanca, Áncash. Rebautizado en honor a Fernando Belaúnde en 1982.